Løkkeberg ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Løkkeberg (1909–1986), norwegischer Schauspieler
 Pål Løkkeberg (1934–1998), norwegischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Vibeke Løkkeberg (* 1945), norwegische Filmschauspielerin und Regisseurin